Der Begriff Lunula (: „Möndchen“) bezeichnet:

 Lunula (Liturgie), in der katholischen Liturgie eine sichelförmige Halterung für die Hostie in der Monstranz
 Lunula (Archäologie) einen vorzeitlichen oder antiken Schmuckgegenstand
 einen Teil des Finger- oder Fußnagels, siehe Nagel (Anatomie)
 ein auf der Dorsalseite eines Muschelgehäuses vor dem Wirbel (Umbo) gelegener Bereich

Siehe auch:
 Lünette
 Möndchen